Le tournoi de tennis de Richmond est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C1+, se dispute du 24 au .

Joanne Russell remporte le simple dames. En finale, elle bat Michaela Washington, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elizabeth Minter et Joanne Russell.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Richmond
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Richmond
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en septembre 1984